Zdihovo je lahko:
 Zdihovo, Kočevje (Slovenija)
 Zdihovo, Jastrebarsko (Hrvaška)
 Zdihovo, Vrbovsko (Hrvaška)